Печорин:

 Печорин — вымышленный персонаж, главный герой романов «Герой нашего времени» и «Княгиня Лиговская», написанных М. Лермонтовым.